Timezlatou ou Timazlatou est une forêt située à l'entrée est de la ville de Sidi M'Hamed Ben Ali dans la wilaya de Relizane en Algérie. Elle est également connue sous le nom forêt de Chaib Draa (en arabe : غابة شايب الذراع) en référence à la localité d'Haï Chaib Draa, située à proximité.

Localisation 
La forêt de Timazlatou est traversée par la Route nationale N19A qui relie Sidi M'Hamed Ben Ali à Aïn Merane via Mazouna.

Toponymie 
L'origine du mot Timezlatou est berbère (ⵜⵉⵎⴻⵣⵍⴰⵜⵓ) , composé de deux syllabes : « timezla » issu de thimezla voulant dire « flanc de montagne » et « atho » issu de adu voulant dire « vent ». Le nom signifie donc : « vent de montagne ». Cette toponymie est en relation directe avec .

Références 

Forêt en Algérie
Géographie rurale
Paysage
Écologie du paysage